Municipio de Griffin puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Griffin (condado de Conway, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Conway.
 Municipio de Griffin (condado de Pope, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Pope.
 Municipio de Griffin (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stutsman.